Влади́мир Степа́нович Ли́пский (; род. 6 мая  1940, д. Шелковичи, Речицкий район, Гомельская область) — белорусский писатель, редактор, биограф, общественный деятель. Лауреат Литературной премии имени Я. Мавра (1993). Лауреат Литературной премии имени В. Витки (1997). Лауреат Международной премии А. Швейцера (1998). Лауреат Государственной премии Республики Беларусь (2001). Лауреат премии имени Александра Грина (2008). Член Союза писателей СССР (1979). Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь (2017).

Биография 
Родился 6 мая 1940 года в деревне Шелковичи в Речицком районе Гомельской области в крестьянской семье.

В 1960—1964 годы после окончания Минского техникума пищевой промышленности работал на Городейском сахарном заводе (слесарь, председатель профсоюзного комитета). В 1966 году окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета им. В. И. Ленина. Работал в несвижской районной газете «Чырвоны сцяг» (1964—1967). В 1967—1968 годах — первый секретарь Несвижского райкома комсомола, в 1968—1976 годы — в аппарате ЦК ЛКСМБ, в 1976—1978 годы — ответственный секретарь правления Союза писателей Белорусской ССР. С 1978 года — главный редактор белорусского детского журнала «Вясёлка». С 1988 года — председатель правления Белорусского отделения Советского детского фонда, затем — президент Белорусского детского фонда, вице-президент Международной ассоциации детских фондов. Инициатор и председатель жюри I Всебелорусского фестиваля народного юмора в д. Автюки Калинковичского района Гомельской области (1995).

Творчество 
Дебютировал в 1964 году. В 1971 году вышла первая книга публицистики «Райкомовские будни». Затем последовали книги публицистики «День за днем», «Найди себя», «Какое оно, счастье?», книга-очерк «Придвинское чудо», «Подкидыш». Владимир Липский издал книгу-дневник «Отцы и дети» (1995, 2002), документальную повесть о своих земляках «Отпевание живых» (1993). Результатом многолетних архивных поисков стала книга Владимира Липского «Я. Правдивая повесть о твоей и моей родословной» (1998). Книги «Крутые версты» (о жизни Героя СССР З. Туснолобовой-Марченко), «Люби меня при всякой доле» (в соавторстве с украинским писателем Богданом Чалым), повести «Уроки Купревича», «Нарочанская чайка», «Босиком па звездам», «Сын дня», «Янков венок», «Мужик» посвящены судьбам известных белорусов.

Стал известен прежде всего как детский писатель, автор книг «Гришины приключения», «Маринкина сказка», «Клякса-Вакса и Янка из Дивногорска», «Как Бог создал мир», «Наша Маша», «Про Андрейку Добрика и чертика Дуроника», «Приключения Нолика», «Радуга над Нёманом», «Я здесь живу», «Королева белых принцесс», «Милоградский коник». Вместе с женой Ниной воспитал двоих детей — сына Игоря и дочь Марину. Растут внуки Антон, Маша, Толя. Они стали героями книг писателя. Многие произведения писателя инсценированы, звучали по радио.

В книге «Автюковцы» (1995, 2000, 2003, 2006, 2008, 2012) собраны народные шутки, анекдоты.

В многочисленных коллективных сборниках, школьных учебниках помещены его произведения. Книги В. Липского переводились на русский, украинский, литовский и немецкий языки.

Библиография

Книги публицистики 
  («Райкомовские будни : дневник») (1970)
  («День за днём : дневник») (1973)
  («Найди себя : дневник») (1974)
  («Придвинское чудо : очерк») (1975)
  («Какое оно, счастье : дневник») (1977)
  («Крутые вёрсты») (1980, 1985) (о жизни Героя СССР З. Туснолобовой-Марченко) (по мотивам поставлена радио-пьеса на Белорусском радио)
  («Высокие звёзды : очерки») (1981)
  («Уроки Купревича : документальная повесть») (1987)
  («Раны : рассказы и документальная повесть») (1987)
  («День рождения : очерки») (1988)
 «Люби меня при всякой доле : документальная повесть» (совместно с украинским поэтом Богданом Чалым) (1989)
  («Неизвестный : документальная повесть о белорусе-народовольце Игнате Гриневицком») (1990)
  («Подкидыш : дневники, очерки») (1992)
  («Отцы и дети : дневник») (1995)
  («Подснежники в небе : документальная повесть») (1997)
  («Я. Правдивый рассказ о твоей и моей родословной : документальная повесть-исследование») (1998)
  («Мама. Молитва сына») (1999)
  («Босыми ногами по звёздам : документальная повесть о народном артисте СССР, композиторе Игоре Лученке») (2000)
  («Сын дня. Азбука одной жизни : документальная повесть») (2002)
  («Шелковщина : люди и деревни Речицкого района») (2004)
  («Отец. Письма сына») (2004)
  («Живи сегодня : покаяние, молитвы») (2004)
  («Мы. Повесть о наших фамилиях») (2006)
  («Нарачанская Чайка : документальная повесть о народной артистке Белоруссии Марии Захаревич») (2006)
  («Выстрелы над окопом : документальная повесть») (2007)
  («Поклонись травинке : документальная повесть об академике В. И. Парфёнове») (2009)
  («Мужик : документальная повесть об Алексее Скакуне») (2012)
  («Все мы — родственники») (2010)
  («Исповедь сына») (2011)

Книги прозы 
  («Отпевание живых») (1993)

Книги юмора 
  («Автюковцы») (1995, 2000, 2003)
  («Наша Маша») (2001)
  («Полная брехня») (2006)
  («Астюковские шуры-муры : книга юмора») (2008)
  («Смехота : юмор») (2012)
  («Астюковский календарь 2013 : юмор») (2013)

Книги прозы для детей 
  («Гришины приключения : рассказы») (1974)
  («Маринина сказка : рассказы») (1977)
  («Клякса-Вакса из Дивногорска : повесть-сказка») (1982)
  («Лавреновы трудодни : повесть») (1984)
  («Весёлая азбука») (1992) (по мотивам поставлен спектакль «Прыгоды ў замку Алфавіт» в Государственном театре музыкальной комедии, композитор Виктор Войтик, либретто Светланы Климович)
  («Как Бог создал мир») (1993)
  («Антоник-Поник : рассказы-сказки») (1998)
  («Королева белых принцесс : сказки, повести») (2001)
  («Приключения Нулика : повесть-сказка для дошкольников и младших школьников») (2007) (по итогам ІІ Республиканского конкурса на лучшую книгу года завоевала Первое место в номинации «Детская литература»)
  («Я здесь живу : детям о Белоруссии») (2008)
  («Свитезянская русалка : детям о Гродненщине») (2009)
  («Венок Янки : детям о Янке Купале») (2009)
  («Азбука жизни : энциклопедия от А до Я для детей») (2010)
  («Радуга над Нёманом : детям о Гродненщине») (2011)
  («Солнце над головой : повесть в письмах, письма к внуку») (2013)

Книги комиксов 
  («Про Андрейку Добрика и чертика Дуроника : комиксы») (1993) (художник Игорь Липский)
  («Клякса-Вакса из Дивногорска : комикс») (1994)(художник Игорь Липский)

В переводе на русский язык 
 «Крутые вёрсты» (Москва, 1981; Кемерово, 1982, 1989)
 «Гостинец» (очерки о Белоруссии) (Москва, Детская литература, 1984).
 «Цветок папоротника» (рассказы, совместно с Ириной Сергеевой) (Москва, Малыш, 1992)
 «Мелодыя душы» (Минск, Беларусь, 2008)
 «Золотой домик : сказки» (Минск, Мастацкая літаратура, 2013)

Награды и премии 
 Международная премия имени Лауреата Нобелевской премии Альберта Швейцара за бескорыстную благотворительную милосердную деятельность в духе человеколюбия и гуманности на пользу белорусских детей, жертв Чернобыля (1988)
 Литературная премия имени Я. Мавра (1993) за книги «Вясёлая азбука» и «Падкідыш»
 Литературная премия имени В. Віткі (1997) за повесть «Загадкавы чалавечак»
 Почётная грамота Совета Министров Республики Беларусь (2000)
 Государственная литературная премия Республики Беларусь за произведения для детей (2001)
 Премия Международной ассоциации детских фондов (2005)
 Премия имени Александра Грина (2008)
 Орден Франциска Скорины (2007)
 Почётный гражданин Калинковичского района
 Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь (2017)

Примечания

Литература 
 Яфімава, М. Б. Уладзімір Ліпскі : «Не выжываю, а жыву!» / М. Б. Яфімава. — Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2005. — 223 с. Автор: 
Радзікевіч, А.В. Уладзімір Ліпскі: жыццё і творчасць.  — Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2015. — 240 с., ил.

Ссылки 
 Официальный сайт В. Липского
 http://www.philology.bsu.by/ru/nashy-vypusknk/192-2012-03-01-10-06-47/374-lipski
 http://www.sb.by/post/144055
Уладзімір Ліпскі: жыццё і творчасць

Члены Союза писателей СССР
Лауреаты Государственной премии Республики Беларусь
Лауреаты литературной премии имени Янки Мавра
Юмористы Белоруссии
Редакторы Белоруссии
Биографы Белоруссии
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели СССР
Детские писатели Белоруссии
Выпускники Белорусского государственного университета